Это список гор и горных систем Марса, имеющих официальное название, утверждённое комиссией МАС по планетной номенклатуре.

Их наименованиям соответствуют родовые термины Mons (гора), Montes (горы), Tholus (купол), Tholi (купола), Patera (патера), Dorsum (гряда) и Dorsa (гряды).

См. также 
 
 Список высочайших гор Солнечной системы

Примечания

Ссылки 
 IAU, USGS: Martian system nomenclature
 Peter Grego, Mars and how to Observe it (Список высот наименованных гор Марса)

Марс